de oorlog die begon met de Iraakse invasie in Koeweit (1990), zie Golfoorlog (1990-1991)
 de oorlog die begon met de internationale (voornamelijk Amerikaans-Britse) invasie in Irak (2003), zie Irakoorlog